Estação Hospital (Merval) — estação do Metrô de Valparaíso, Chile
 Estação Hospital (SITVA) — estação do Metrô de Medellín, Colômbia
 Estação Hospital (Metrorrey) — estação do Metrorrey, México

Hospital